Горбатка () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Лобковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на правом берегу реки Околицы (бассейн Сожа), на расстоянии примерно одного километра (по прямой) к северо-западу от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 163 метра над уровнем моря.

История 
Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Кричевской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В деревне имелось 50 дворов и проживало 375 человек (205 мужчин и 170 женщин).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 44 человека.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района